Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1992 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Larisa Savchenko-Neiland und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Larisa Savchenko-Neiland und Jana Novotná, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1992